Gustaf Sundberg kan syfta på:

Gustaf Sundberg i Växjö (1830-1910), riksdagsledamot
Gustaf Sundberg i Haparanda (1845-1893), riksdagsledamot
Gustav Sundbärg (1857-1914), svensk statistiker

Se även  
Emil Sundberg (justitieråd) (1863-1952)